Даниэль Нестор и Марк Ноулз — победители турнира.

Посев 

  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Титул)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
  Махеш Бхупати /  Максим Мирный (Полуфинал)
  Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт (Отказ)''

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира

Mutua Madrilena Masters Madrid 2004